S14 oder S 14 steht für:
 BMW S14, eine Motorbaureihe des Herstellers BMW
 Droga ekspresowa S14, eine Schnellstraße in Polen
 Messerschmitt S 14, ein Segelflugzeug
 Startklasse der paralympischen Sportarten, siehe T20 (Paralympics)

S.14 steht für:
 Fokker S.14, ein als Trainingsflugzeug entworfenes Strahlflugzeug 

Š-14 steht für:
 Letov Š-14, ein einmotoriges, einsitziges Jagdflugzeug

Abkürzung